Zarabadim é o 3º álbum de música infantis de Carlos Alberto Moniz depois de A Banda Dos Animais (1984) e Jardim Zoológico de Pernas Pró Ar (1985). Foi lançado em 1985 num LP de 2 lados, com 6 músicas em cada lado.

Faixas

Lado A 
 Salta meu Coelho
 Ai que susto
 Zarabadim
 Olha o Céu
 Canção do invento
 Os primeiros passos

Lado B 
 Jardim Zoológico de pernas para o ar
 Tic-Tac
 O Papão
 Canção do Tempo
 Oh Lua
 Toda a gente quer andar para a frente

Créditos 
 Músicas: Carlos Alberto Moniz (exceto "Salta meu Coelho" de Lúcia Moniz)
 Participação especial: Sara Moniz e Lúcia Moniz
 Arranjos, direção e produção: Carlos Alberto Moniz
 Gravado e misturado: Angel Studio II
 Som: José M. Fortes e Luís Flor
 Agradecimento especial: Coro de Crianças de Bésse
 Capa: Lizuarte Borges
 Fotografia da capa: Marcelo Ortega
 Fotografias da contra-capa: Foto Madeira (Lúcia Moniz), Carlos Alberto Moniz (Sara Moniz), Foto Perlino (Carlos Alberto Moniz)

Álbuns de 1985